Savignanesi – abitanti di Savignano Irpino
Savignanesi – abitanti di Savignano sul Panaro
Savignanesi – abitanti di Savignano sul Rubicone